Melodi Grand Prix 1969 kan avse:

Norsk Melodi Grand Prix 1969.
Eurovision Song Contest 1969.